Fèdim o Niòbides, personatge mitològic.
 Fèdim, un dels Trenta Tirans d'Atenes.
 Fèdim, poeta epigramàtic grec